Национальная лига 1959 () — 1-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 21 февраля и закончился 14 июня 1959 года.

Клубы-участники

Белая группа

Результаты матчей

Красная группа

Результаты матчей

Финал

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1959
Турция
Спорт в Турции в 1959 году